Benoît Pierre David Assou-Ekotto (n. 24 martie 1984) este un fotbalist profesionist care joacă la clubul francez Saint-Étienne pe postul de fundaș. Născut în Franța, Assou-Ekotto evoluează la nivel internațional pentru echipa națională de fotbal a Camerunului.

Statistici

Club

Internațional

Palmares
RC Lens
Cupa UEFA Intertoto: 2005

Referințe

Legături externe
Official Tottenham Hotspur Profile

 Profile and Pictures of Assou-Ekotto
 Assou-Ekotto: a gold player by Sitercl.com
 Benoît Assou-Ekotto career statistics

Fotbaliști francezi
Sportivi francezi în viață
Fotbaliști camerunezi
Fotbaliști internaționali camerunezi
Fotbaliști ai Tottenham Hotspur FC
Fotbaliști ai cluburilor din Anglia
Fotbaliști ai cluburilor din Franța
Fotbaliști ai Premier League
Fundași
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010